Луи-Шарль-Бонавантюр-Альфред Брюно (; 1857—1934) — французский композитор, дирижёр, музыкальный критик и искусствовед. Кавалер ордена Почётного легиона.

Биография 

Альфред Брюно родился 3 марта 1857 года в городе Париже.

Учился музыке в Парижской консерватории, где занимался по классу виолончели у Огюста Жозефа Франкомма, а по композиции у Жюля Массне.

Брюно был большим другом Эмиля Золя. Он, в частности, был главным организатором грандиозного концерта памяти Золя в 1908 году (дирижировал Жорж Марти).

А. Брюно написал 14 опер (большинство на сюжеты Золя). Помимо этого им были написаны оркестровые сочинения, вокальные циклы, балеты, и другие музыкальные произведения.

Как критик и искусствовед Брюно написал множество трудов о музыке, в частности, и о русской (в 1901 году он посетил Российскую империю), как например в своей работе озаглавленной «Russische Musik» и изданной в Берлине в 1905 году.

В 1909 году занял должность главного инспектора музыкального образования.

В 1925 году Альфред Брюно стал членом Института Франции.

Луи Шарль Бонавантюр Альфред Брюно умер 15 июня 1934 года в родном городе и был похоронен на кладбище Батиньоль.

Избранная библиография
 Брюно А. Стихи или проза. В сб. Статьи и рецензии композиторов Франции. М., 1972.
 «Музыка России и французские музыканты» (1903),
 «Воспоминания о Золя» (1932).

Примечания

Литература 
 «Французская музыка второй половины XIX века».
 Гусева О. В. Творчество А. Брюно как пример обновления французской оперы на рубеже XIX-ХХвв // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2009. №8. С.28-34
 Bruneau, Alfred — статья в Энциклопедии Британника 
 
 James Ross: '"Messidor": Republican Patriotism and the French Revolutionary Tradition in Third Republic Opera'; in: Barbara Kelly (ed.): 'French Music, Culture and National Identity, 1870-1939' (Rochester, N.Y., 2008), pp. 112–130; ISBN 978-1-58046-272-3
 Steven Huebner: "Alfred Bruneau and Émile Zola" and "L'Attaque du moulin", in: French Opera at the Fin de Siècle (Oxford, 1999), pp. 395–425; ISBN 0-19-816280-4

Академические музыканты Франции
Оперные композиторы Франции XIX века
Оперные композиторы Франции XX века
Музыкальные критики Франции XIX века
Музыкальные критики Франции XX века
Искусствоведы Франции
Музыковеды XIX века
Музыковеды XX века
Авторы реквиемов
Выпускники Парижской консерватории